Capitani bzw. De Capitani ist der Familienname folgender Personen: 

 Elio De Capitani (* 1953), italienischer Schauspieler und Regisseur
 François de Capitani (1950–2012), Schweizer Historiker
 Giorgio Capitani (1927–2017), italienischer Regisseur
 Grace De Capitani (* 1957), belgische Schauspielerin
 Otello Capitani (1890–1912), italienischer Turner
 Ovidio Capitani (1930–2012), italienischer Historiker
 Philibert Capitani (* 1928), französischer Rugbyspieler
 Remo Capitani (1927–2014), italienischer Schauspieler 
 Sabrina Capitani (* 1953), deutsche Schriftstellerin 
 Silvio de Capitani (1925–2013), Schweizer Politiker (FDP)

Capitani steht für:
 Capitani (Fernsehserie), luxemburgische Kriminal-Serie